Лоренсберг () — название нескольких населённых пунктов в США:

Топоним США 
  — город в Индиане.
  — город в Кентукки.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Лоренс
 Лоренсвилл
 Лоренстаун